Iordache Golescu se poate referi la

 Iordache Golescu (boier), boier și dregător român
 Iordache Golescu (filolog), filolog și folclorist român contemporan